Troja je lahko:

 Troja - zgodovinsko mesto in arheološko najdišče v Mali Aziji
 Troja - britansko-malteški epski film iz leta 2004

Glej tudi 

 Trojanski konj